Kisnamény
Vásárosnamény